Аскле́пий ():

Мифология 
 Асклепий — в древнегреческой мифологии — бог медицины и врачевания.

Персоналии 
 Асклепий (Гермес Трисмегист) — латинский трактат, приписываемый Гермесу Трисмегисту.
 Асклепий Тралльский — философ-неоплатоник, ученик Аммония Гермия.
 Асклепий Сирийский (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.

Другое 
 Асклепий — древний ударный кратер в гористой южной материковой части видимой стороны Луны.
 Асклепий (4581) — околоземный астероид из группы аполлонов.